Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Belgische vereniging Cercle Brugge hebben getraind vanaf 1910 tot op heden.

Brugge
Trainers
Trainers
Trainers